War Brides – film del 1916 diretto da Herbert Brenon
 War Brides – film per la televisione del 1980 diretto da Martin Lavut